Das Akronym WFS ist eine Abkürzung für

 Waterhouse-Friderichsen-Syndrom,  auch als Nebennierenapoplexie oder Suprarenale Apoplexie bezeichnet
 Web Feature Service
 Wegfahrsperre
 Wellenfeldsynthese, engl. wave field synthesis
 Weltfestspiele der Jugend und Studenten
 W. F. S. Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wilhelm-Foerster-Sternwarte
 World Fuel Services, ein US-amerikanischer Energiehändler

WFS